БМИ — аббревиатура. Может означать:

 Барнаульский машиностроительный институт
 Биомедицинская инженерия
 Бумажно-масляная изоляция